Фінал Кубка Іспанії з футболу 2019 — футбольний матч, що відбувся 25 травня 2019. У ньому визначився 117 переможець кубку Іспанії. Ввосьме у своїй історії володарем кубка стала «Валенсія».

Передмова 
Для «Барселони» це вже 40-й фінал і за цим показником вона випередила мадридський «Реал». Каталонці були чинним володарем кубку, а матч проти «Валенсії» був шостий фінал поспіль для «синьо-гранатових».

Шлях до фіналу

Подробиці

Посилання 
 Список фіналів на RSSSF  

Фінали кубка Іспанії з футболу
2019 у футболі
2019 в іспанському спорті